Carlo Crivelli – włoski malarz
 Carlo Crivelli – włoski kardynał
 Carlo Crivelli – włoski kompozytor